Sofía Amelia de Brunswick-Luneburgo (Herzberg am Harz, 24 de marzo de 1628-Copenhague, 20 de febrero de 1685) fue reina de Dinamarca y Noruega como esposa del rey Federico III de Dinamarca.

Biografía 

Sofía Amelia nació en el castillo de Herzberg, en Herzberg am Harz. Sus padres fueron el duque Jorge de Brunswick-Luneburgo y su esposa, Ana Leonor de Hesse-Darmstadt.

Sofía Amelia se casó con el príncipe Federico de Dinamarca en el castillo de Glücksburg, el 1 de octubre de 1643, y vivieron en Bremen. El matrimonio fue arreglado en 1640, ya que se consideraba adecuado para la situación actual del novio, quien era en ese momento arzobispo de Bremen, y no el heredero al trono. De 1646 a 1647, vivían en circunstancias humildes en Flensburgo antes de que su esposo fuera declarado heredero.

Ella se convirtió en la reina de Dinamarca en 1648. Tuvieron 8 hijos, entre ellos el rey Cristián V de Dinamarca y Ulrica Leonor de Dinamarca, que se casó con el rey Carlos XI de Suecia.

Reina consorte 

Sofía Amelia amaba la caza y, a pesar de la difícil situación financiera del reino, ella era el centro de la suntuosa vida de la corte, con artículos de lujo exclusivos y grandes fiestas, que cubrían de gloria al poder real. Le gustaba la moda, fiestas y teatro, organizaba bailes de máscaras e hizo que la elegante moda francesa gustase en Dinamarca. Como su esposo era introvertido, ella se convirtió en el centro de la vida social en la corte.

Se remodeló después la corte a un modelo de francés y alemán. En 1649, una orden grande de artículos llegaron para la nueva vida de la corte que organizó, seguido también por el nuevo personal y nuevas posiciones. Ella contrató a un maestro de capilla alemán, Kaspar Förster, una orquesta francesa de violín, un maestro de ballet francés, D. de Pilloy, y una cantante y bailarina de la corte francesa, Ana Chabanceau de La Barre. El embajador español, Bernardino de Rebolledo, le dedicó sus poemas. Ballet, mascaradas y obras de teatro se llevaron a cabo, y ella y sus hijos participaron en el teatro aficionado con la nobleza: en 1655, actuó cinco partes diferentes en un ballet en la misma ocasión. La pérdida de dinero en una sociedad pobre no fue bien recibido por el público.

Influencia política 
En la primera parte del reinado de Federico III, y más tarde, durante el reinado de su hijo Cristián V desde 1670, Sofía Amelia tuvo influencia en las decisiones políticas. A principios de los años 1650, fue activa en la lucha por el poder con Corfitz Ulfeldt y Leonora Cristina Ulfeldt, quienes se habían convertido en una amenaza humillante para la posición de la pareja real. Ella no se llevaba bien con las medias hermanas de su marido, y sus discusiones con ellas son famosas: ella fue la primera reina en más de 30 años, y no podía soportar a las medias hermanas de su esposo, que habían cumplido con la posición de primera dama durante el reinado de su padre. Estaba interesada en la política y se reunió seguidores repartiendo favores.

El barón Ludvig Holberg dijo de Sofía Amelia que tenía "la capacidad de un hombre de Estado y el corazón de un soldado", pero también que ella era "más admirada que amada", y que había ido demasiado lejos en su odio hacia Leonora Cristina.

Se cree que ella inició la guerra contra Suecia en 1657. Sofía Amelia probablemente participó en la decisión de introducir la monarquía absoluta. Esto sucedió mientras la popularidad de la pareja real estaba en su apogeo tras el asedio sueco de Copenhague en 1658/60. Sofía Amelia era muy popular en ese momento por su apoyo moral durante el asedio. Participó en muchas confiscaciones de la casa real a la nobleza. En 1662, se confiscaron los bienes de Kai Lykke después que él dijera que ella tuvo relaciones sexuales con sus criados. También confiscó los bienes de la pareja Ulfeldt. Hizo que Leonora Cristina fuera encarcelada en el Blåtårn en 1663 y se negó a ponerla en libertad, mientras estuviera con vida. Su influencia disminuyó después de 1665, cuando no se le informó sobre los términos de la nueva Constitución, ni fue nombrada regente en el caso de un tutor de gobierno. La razón era su favoritismo por su hijo menor, su ambición de matrimonios de estado para sus hijas, así como su indecisión si su ambición de reconquistar Escania de Suecia sería lo más beneficioso para una alianza con Francia y el emperador. Como reina viuda, ella se peleó con su nuera sobre las cuestiones de etiqueta.

Amalienborg fue construido entre 1669 y 1673, donde el Palacio de Amalienborg se encuentra actualmente. Casi siempre vivió allí después de enviudar.

Sofía Amelia murió en Copenhague y fue enterrada en la catedral de Roskilde.

Hijos 
 Cristián (1646-1699): sucedió a su padre como de Dinamarca y Noruega.
 Ana Sofía (1647-1717): electora de Sajonia como la esposa del príncipe elector Juan Jorge III de Sajonia.
 Federica Amalia (1649-1704): duquesa de Holstein-Gottorp como la esposa del duque Cristián Alberto de Holstein-Gottorp.
 Guillermina Ernestina (1650-1706): electora del Palatinado como la esposa del príncipe elector Carlos II del Palatinado.
 Federico (1651-1652).
 Jorge (1653-1708): príncipe consorte de Gran Bretaña como el marido de la reina Ana de Gran Bretaña.
 Ulrica Leonor (1656-1693): reina de Suecia como la esposa de Carlos XI de Suecia.
 Dorotea (1657-1658).

Antepasados

Referencias 
 Article in the Dansk biografisk Lexikon
  http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1349/origin/170/

Enlaces externos 
 History of the Rosenborg Castle (en inglés)
 

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XVII con los Oldemburgo
Reinas consortes de Noruega del siglo XVII con los Oldemburgo
Princesas de Brunswick-Luneburgo (casa de Welf)‎

Nobles de Alemania del siglo XVI

Nobles de Alemania del siglo XVII